

Семеновська сільська рада — сільське поселення, Баймацький район, Башкортостан
 Семеновська сільська рада — сільське поселення, Кулундинський район, Алтайський край
 Семеновська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Семенівська сільська рада